Per Salvo D'Acquisto si può intendere:

 Salvo D'Acquisto, carabiniere, eroe della seconda guerra mondiale
 Salvo D'Acquisto, miniserie televisiva
 Salvo D'Acquisto, film
 Salvo D'Acquisto, opera lirica di Antonio Fortunato
 Lungotevere Salvo D'Acquisto